Příjmení Václavík (Václavíková, , ) nosí více různých osobností:

 Adam Václavík (* 1994), český biatlonista
 Alois Václavík (1813–1889), český podnikatel a politik
 Alois Václavík mladší (1847–1929), český podnikatel a politik
 Antonín Václavík, vícero osobností, viz rozcestník
 David Václavík (* 1975), český religionista
 František Václavík (1815–1893), český podnikatel a politik, starosta Hranic, zemský poslanec
 Ivan Václavík (* 1971), slovenský fotbalista
 Jan Václavík (1941–2001), český malíř, mozaikář a pedagog
 Jan Václavík (hudebník) (1944–2019), český hudebník a skladatel, vedoucí skupiny Golem
 Klára Václavíková, česká plavkyně
 Ludmila Režná-Václavíková (1906–??), česká politička KSČ
 Michal Václavík (* 1985), český popularizátor astronautiky a kosmonautiky
 Michal Václavík (fotbalista) (* 1976), český fotbalový brankář
 Milán Václavík (1928–2007), politik KSČ, generál a čs. ministr obrany
 Václav Václavík (1929–??), politik KSČ z Vsetínska, ved. tajemník KV KSČ a poslanec FS za normalizace

Watzlawick 
 Paul Watzlawick (1921– 2007), rakousko-americký psycholog, psychoterapeut a filosof

Související články 
 Václavek
 Vaclík
 Hans Watzlik (1879–1948), německý spisovatel
 Vacek
 Václavka, Václavice (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Česká příjmení